Rádio Esperança é uma estação de rádio brasileira em Porto Alegre, RS. Opera no dial AM, na frequência 1390 kHz e transmite programação religiosa voltada para o público evangélico. Com 25 kW de potência, a emissora transmite para 80 municípios, além de transmitir ao vivo pela internet. Seus estúdios estão localizados no Centro Histórico de Porto Alegre e seus transmissores estão instalados na Ilha Grande dos Marinheiros, no Arquipélago.

História
A rádio foi fundada em 1981, como Rádio Sucesso, por Antônio Carlos Contursi, Bertoldo Lauer Filho e Noé Cardoso. A emissora contou com grandes jornalistas em sua equipe, como Sérgio Boaz, Pedro Ernesto Denardin e Wianey Carlet. No entanto, a emissora começa a entrar em dificuldades financeiras a partir de 1985, e boa parte de seus jornalistas transfere-se para a Rádio Difusora AM (atual Rádio Bandeirantes). Em 1988, a Rádio Sucesso é vendida para o pastor Antônio Fidélis Marin, da Igreja Evangélica Nova Jerusalém, que cria a Rádio Esperança AM.

Ligações externas 
 

Esperança
Esperança
Estações de rádio fundadas em 1988